Туро́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 55 км². Население — 297 человек (на 2010 год). Расстояние — 148 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Turón realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Turón

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады